Kult ciała – powieść Mieczysława Srokowskiego
 Kult ciała – film z 1930 roku